Beaufortain – regione della Savoia
 Alpi del Beaufortain – massiccio montuoso delle Alpi Graie